Zrínyi bezeichnet:

Zrínyí, Oper von August von Adelburg

 SMS Zrínyi (um 1890), österreich-ungarische Schraubenkorvette
 SMS Zrinyi (1910–1920), österreich-ungarisches Schlachtschiff
 43M Zrinyi, ungarisches Sturmgeschütz im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Zrinski